Заповедник — особо охраняемая территория.
 «Заповедник» — повесть Сергея Довлатова.
 «Заповедник» — российский фильм 2018 года по одноимённой повести Сергея Довлатова.
 «Заповедник» — российская рок-группа.
 «Заповедник» — сатирическое шоу Deutsche Welle на YouTube.